Алекса́ндр Кру́пский:
 Крупский, Александр Кириллович (1845—1911) — химик-технолог, действительный статский советник.
 Крупский, Александр Константинович (род. 1960) — советский и российский легкоатлет.
 Крупский, Александр Иванович (1875—1943) — акушер-гинеколог, депутат Центральной Рады УНР.